Trn je lahko:
 trn (rastlina)
 Trn, Kuršumlija (Srbija)
 Trn, Laktaši (Bosna in Hercegovina)
 Trn, Slivno (Hrvaška)
 Trn, Široki Brijeg (Bosna in Hercegovina)